Migliónico ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Migliónico (* 1958), uruguayischer Schauspieler
 Leonardo Migliónico (* 1980), uruguayischer Fußballspieler